Хорти () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Хорти, Иштван (1904—1942) — старший сын Миклоша Хорти.
 Хорти, Миклош (1868—1957) — правитель (регент) Венгерского королевства.
 Хорти, Миклош (младший) (1907—1993) — младший сын Миклоша Хорти.